est un mot anglais qui peut faire référence à :

Cinéma 
 Shapeshifter, film américain de Gregory Lemkin sorti en 2005.

Musique

Groupe 
 , groupe néo-zélandais formé en 1999 ;
 , groupe de musique électronique britannique formé en 2003.

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2006.

Album 
 , album de  sorti en 2011 ;
 , album de Santana sorti en 2012 ;
 , EP de Smile Empty Soul sorti en 2016 ;
 , album de  sorti en 2014 ;
 , album de Gong sorti en 1992 ;
 , album de  sorti en 2001.